Patrick Müller (Genebra, 17 de dezembro de 1976) é um futebolista suíço que atualmente joga como zagueiro pelo AS Monaco FC.

Müller começou sua carreira no FC Meyrin antes de se transferir para o Servette FC. Ele também jogou na Suíça pelo Grasshoppers em Zurique. Seu talento foi percebido pelo clube francês Olympique Lyonnais, que o contratou. Ele também jogou por Real Mallorca e FC Basel.

Müller joga pela Seleção Suíça de Futebol e foi convocado para a Copa do Mundo 2006.

Naturais de Genebra
Futebolistas da Suíça
Futebolistas do FC Basel
Futebolistas do Olympique Lyonnais
Futebolistas do Real Club Deportivo Mallorca
Futebolistas da Association Sportive de Monaco Football Club
Futebolistas do Servette FC
Futebolistas do Grasshopper Club
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Eurocopa de 2008